Calédonien (référence à Calédonie) peut désigner :
 Citoyenneté néocalédonienne
 Chaîne calédonienne
 Orogenèse calédonienne